Grammotheleaceae () — семейство грибов, входящее в порядок  класса Агарикомицеты.

Описание 
 Плодовые тела распростёртые, приросшие к субстрату или приподнимающиеся, многолетние, жёсткие, окрашенные в беловатые или кремовые тона.
 Гименофор состоит из трубочек неправильной формы или неровных складок.
 Гифальная система мономитическая, реже димитическая. Генеративные гифы с пряжками, неокрашенные, с толстыми или довольно тонкими стенками.
 Споры эллиптической формы, неокрашенные, неамилоидные. Базидии обычно четырёхспоровые, булавовидной формы, с пряжками. Цистиды простые, с тонкими стенками.

Таксономия

Роды

Литература 
 

Полипоровые
Семейства грибов